

Događaji
 Na feničko prijestolje u Tiru dolazi Itobal.

Rođenja

Smrti